Nemocapnia är ett släkte av bäcksländor. Nemocapnia ingår i familjen småbäcksländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Småbäcksländor
Nemocapnia